Terlezki ist der Familienname folgender Personen:

Jakow Petrowitsch Terlezki (1912–1993), sowjetischer theoretischer Physiker
Stefan Terlezki (1927–2006), britischer Parlamentsabgeordneter

Siehe auch:
 Terletzki
 Terlecki